Хосе Мартинез има више значења:

 Хосе Мартинез (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Хосе Мартинез (Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Хосе Мартинез, Куарта Фраксион ла Консепсион (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Хосе Мартинез (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику